Пришельцы:
 Пришельцы (Пришлые) — означает лиц, которые пришли, и находятся на чужбине, в некотором расстоянии от места своей родины, людей чужих, посторонних.
 Пришельцы — название инопланетян.
 «Пришельцы» — французский комедийный кинофильм режиссёра Жан-Мари Пуаре.
 «Пришельцы» - австралийский фильм ужасов Кинорежиссёра Ричарда Франклина.

См. также